Australian Open-mesterskabet i damesingle 2024 er den 98. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen er en del af Australian Open 2024 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen bliver afviklet i perioden . - . januar 2024, mens kvalifikationen spilles ugen før hovedturneringen i dagene . - . januar 2024.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ ??.???.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap ?? % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. . november 2023 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wildcard.
 16 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. . januar 2024 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af WTA's verdensrangliste meldte afbud til mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

???? spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere for at udfylde de pladser i hovedturneringen, der blev ledige som følge af afbud fra direkte kvalificerede spillere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ___ spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til turneringen som lucky losere.

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2024
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2024
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2024
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2024

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2024
2024
WTA Tour 2024